

Geografia 

Kon-Tiki – nunatak della Terra di Oates

Media 
Kon Tiki – versione italiana del libro di Heyerdahl sulla spedizione
Kon-Tiki – documentario norvegese del 1950
Kon-Tiki – film norvegese del 2012
Kon-Tiki – singolo dei The Shadows del 1961

Varie 
Kon-Tiki – zattera utilizzata dall'esploratore Thor Heyerdahl
Kon-Tiki Museet – museo di Oslo dedicato alla spedizione
Kontiki 100 – home computer norvegese del 1984, il cui nome fu poi cambiato in Tiki 100